Западная церковь Торсхавна — лютеранская церковь в Торсхавне. Высота здания 40,5 метров, что делает его самым высоким строением на Фарерских островах.

История 
Здание построено в 1975 году. В Духов день, 5 Июня 2006 года перед церковью был установлен памятник  Сигмундуру Брестиссону, который положил начало христианизации островов и был убит в 1005 году. Автор памятника Ханс Паули Ольсен.

Описание 
Основание здания сделано из базальта, на котором поставлен пирамидообразный купол из меди и стекла.

См. также 
 Арктический собор
 Церковь Хювинкяа

Ссылки 
 Folkakirkjan.fo — Vesturkirkjan (на фарерском языке)]

Лютеранские храмы Дании
Торсхавн
Культовые сооружения, построенные в 1975 году
Появились в 1975 году в Дании